Dem heiligen Servatius von Tongern sind unter anderem folgende Kirchen geweiht:

Belgien 
 Geer: Église Saint-Servais in Lens-Saint-Servais
 Grimbergen: St. Servatius

Deutschland 
 Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen: St.-Servatius-Kapelle (Bad Honnef)
 Berge, Niedersachsen: St. Servatius (Berge)
 Bonn, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius, siehe Friesdorf (Bonn)
 Bornheim, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Bornheim)
 Briedern, Rheinland-Pfalz: St.-Servatius-Kirche und Brunnen
 Brühl, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Kierberg)
 St. Servatius und St. Matthias (Dahnen), Rheinland-Pfalz
 Duderstadt, Niedersachsen: St. Servatius (Duderstadt)
 Erftstadt, Nordrhein-Westfalen: St.-Servatius-Kapelle (Lechenich)
 Erfurt, Thüringen: Servatiuskirche (Erfurt)
 Erkelenz, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Kückhoven)
 St. Servatius (Gemünd), Rheinland-Pfalz
 Gondershausen, Rheinland-Pfalz: St. Servatius
 Hembergen, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius
 Kaltenborn, Rheinland-Pfalz: St. Servatius (Kaltenborn)
 Kierberg, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Kierberg)
 Kierspe, Nordrhein-Westfalen: Servatiuskirche (Kierspe)
 Köln-Immendorf, Nordrhein-Westfalen: St.-Servatius-Kirche, siehe St. Servatius (Köln-Immendorf)
 Köln-Ostheim, Nordrhein-Westfalen: St.-Servatius-Kirche, siehe Sakralbauten in Ostheim
 Koblenz-Güls, Rheinland-Pfalz: St. Servatius (Koblenz) und Alt-St. Servatius (Koblenz)
 Lennestadt-Kirchveischede, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Kirchveischede)
 Lichtenborn, Rheinland-Pfalz: St. Servatius
 Limburg-Offheim, Hessen: Pfarrkirche St. Servatius (Offheim)
 Müllenbach (bei Adenau), Rheinland-Pfalz: St. Servatius und Dorothea (Müllenbach)
 Münster, Nordrhein-Westfalen: St. Servatii (Münster)
 Nettersheim, Nordrhein-Westfalen: Kapelle zum heiligen Bischof Servatius, im Volksmund Ahekapelle
 Olsberg, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Brunskappel)
 Pöhlde, Niedersachsen: Johannes-Servatius-Kirche (Pöhlde)
 Quedlinburg, Sachsen-Anhalt: Stiftskirche St. Servatius (Quedlinburg), auch St. Servatii
 Rösrath, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Rösrath-Hoffnungsthal)
 Ruppichteroth, Nordrhein-Westfalen: Pfarrkirche St. Servatius (Winterscheid)
 Schleching, Bayern: Streichenkirche St. Servatius
 Selent, Schleswig-Holstein: St. Servatius (Selent)
 Siegburg, Nordrhein-Westfalen: St. Servatius (Siegburg)

Luxemburg 
 Alscheid, Pfarrei Merkholz: Filialkirche St. Servatius
 Harlingen: Pfarrkirche St. Servatius
 Holzthum, Pfarrei Consthum: Filialkirche St. Servatius
 Wecker: Pfarrkirche St. Servatius

Niederlande 
 Dinther: Sint-Servatiuskerk (Dinther)
 Maastricht: Servaasbasiliek (Maastricht)

Österreich 
 Wien: Pfarrkirche Liesing

Siehe auch 
Servatius

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Servatius